Priseaca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Priseaca (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Priseaca (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Priseaca (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Priseaca (Prahova), Dorf im Kreis Prahova